Donald F. Glut: A Birodalom visszavág című regénye
A Csillagok háborúja V: A Birodalom visszavág című film
 A Birodalom visszavág című képregény